Поганцево — название населённых пунктов в России:

 Поганцево — до 1965 г. название деревни Дубрава в Городецком районе Нижегородской области.
 Поганцево — до 1920-х г. название деревни Весна в Конаковском районе Тверской области.